Дух победы (; также — Победа, Победитель) — статуя Микеланджело, созданная в период между 1532—1534 гг. Эта скульптурная группа изображает молодого и высокого юношу, возвышающегося над стариком. Левое колено юноши упирается в побежденного, а правая рука — словно поднимается для удара. Статуя отмечается необычными пропорциями — голова юноши невелика, что ещё больше подчеркивает длину его тела, особенно если смотреть на неё снизу вверх.

Возможно, что первоначально эта скульптурная группа предназначалась для Гробницы папы Юлия II, однако она оставалась во флорентийской мастерской Микеланджело до самой его смерти. Даниэле да Вольтерра хотел установить её на могиле художника.

Однозначно также неизвестно, является ли статуя завершенной, или относится к технике «non finito».

Ромен Роллан о внутреннем содержании статуи написал так:

Уильям Уоллес также отмечает, что исследователи до сих пор не могут определиться, под каким ракурсом следует рассматривать эту статую. Такая же особенность — отсутствие единого ракурса — есть и у его глиняной модели Двое бойцов, или Геркулес и Какус.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 

Скульптуры Микеланджело
Скульптуры из мрамора
Скульптурные группы
Скульптуры XVI века
Скульптуры, изображающие обнажённых мужчин